Отакар:
Отакар I
 Отакар I — маркграф Карантанской марки (Штирии) в 1056—1075 гг
Пржемысл Отакар I
 Отакар II — маркграф Карантанской марки в 1088—1122 гг
Отакар III (маркграф Штирии)
Отакар IV (герцог Штирии)